Somiedo puede referirse a:

 Somiedo, concejo del Principado de Asturias, España;
 Parque Natural de Somiedo, parque natural del Principado de Asturias, España;
 Río Somiedo, río del Principado de Asturias, España;
 Puerto de Somiedo, puerto de montaña que comunica el Principado de Asturias con Castilla y León, España;
 Pola de Somiedo, parroquia del concejo asturiano de Somiedo, España; o
 Ecomuseo de Somiedo, museo del concejo asturiano de Somiedo, España.